Zawody w strzelectwie podczas igrzysk europejskich w Baku zostały rozegrane w dniach 16–22 czerwca 2015 roku. W rywalizacji o medale wzięło udział 330 zawodników w 19 konkurencjach. Zwycięzcy 15 konkurencji awansowali na Letnie Igrzyska Olimpijskie 2016 w Rio de Janeiro.

Medaliści

Konkurencje mężczyzn

Konkurencje kobiet

Konkurencje mieszane

Tabela medalowa

Przypisy 

Igrzyska Europejskie 2015
Zawody strzeleckie